Eriborus niger (Szepligeti), een gewone sluipwesp
 Eriborus niger (Momoi), een gewone sluipwesp